Empress of India bezeichnet:

 einen weiblichen Herrschertitel, siehe Kaiser von Indien
 ein Passagierschiff aus dem Jahr 1891, siehe RMS Empress of India (Schiff, 1891)
 ein britisches Kriegsschiff, siehe HMS Empress of India
 ein Passagierschiff aus dem Jahr 1908, siehe Prinz Friedrich Wilhelm